"buratto" è un tipo di setaccio.
 In alcune forme dialettali dell'Emilia e della Romagna, "buratto" o Burazzo (buràz) è rimasto in uso col significato di strofinaccio
 il Buratto è il bersaglio di forma umana, che viene colpito dai cavalieri nella Giostra del Saracino
 Il Buratto è la macchina per eseguire la lavorazione di burattatura su dei pezzi meccanici.

Pagine correlate
 Burattino è un fantoccio di legno o pezza